Grijó ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Grijó (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde im Concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Grijó (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
 Grijó de Parada, Gemeinde im Concelho de Bragança, Portugal
 Grijó (Arcos de Valdevez), Ort in der Gemeinde Rio Frio, Kreis Arcos de Valdevez, Portugal